Jméno a příjmení Jana Musilová nosí více osobností:

Jana Musilová (herečka) (* 1966) – česká herečka a zpěvačka
Jana Musilová (fyzička) (* 1948) – česká profesorka fyziky působící na Masarykově univerzitě

Související články 
Musil